Meerdere plaatsen in Brazilië:
 São Félix (Bahia), een gemeente in de deelstaat Bahia
 São Félix de Balsas, een gemeente in de deelstaat Maranhão
 São Félix de Minas, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
 São Félix do Araguaia, een gemeente in de deelstaat Mato Grosso
 São Félix do Coribe, een gemeente in de deelstaat Bahia
 São Félix do Piauí, een gemeente in de deelstaat Piauí
 São Félix do Tocantins, een gemeente in de deelstaat Tocantins
 São Félix do Xingu (gemeente), een gemeente in de deelstaat Pará
 São Félix do Xingu (microregio), een microregio in de deelstaat Pará
 Camocim de São Félix, een gemeente in de deelstaat Pernambuco
 Salgado de São Félix, een gemeente in de deelstaat Paraíba

Meerdere plaatsen in Portugal:
 São Félix (São Pedro do Sul), een plaats (freguesia) in de gemeente São Pedro do Sul
 São Félix da Marinha, een plaats (freguesia) in de gemeente Vila Nova de Gaia